Вулиця Декабристів — вулиця в житловому районі Теремне міста Луцька. Бере початок із вулиці  Карпенка-Карого та йде на схід до проспекту Відродження. Перетинає вулиці  Гетьмана Мазепи,  Вороніхіна і  Захарова.

Історія 
Забудована в основному в 1950-ті роки. Назву вулиця отримала у 1954 році на честь діячів російського визвольного руху першої чверті ХІХ століття.

Будівлі та установи

Освіта 
 Дитячий садок № 41 «Берегиня» — вулиця Декабристів, 23
 Луцька дитяча школа мистецтв № 2 — вулиця Декабристів, 15

Бібліотеки 
 Центральна бібліотека для дорослих — вулиця Декабристів, 25

Торгівля 
 Магазин канцелярських товарів «Денді Львів» — вулиця Декабристів, 25

Посилання 
 вул. Декабристів, Луцьк - Wikimapia

Примітки

Джерела 
 

Декабристів
Декабристів